Клевіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Клевіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Клевіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена